Filon eller Philo kan syfta på

 Filon från Byzantion (200-talet f.Kr) grekisk ingenjör
 Filon från Larissa (ca 154 f.Kr - 84 e.Kr.) grekisk filosof
 Filon från Alexandria (25 f.Kr. - 40 e.Kr.) grekisk-judisk filosof
 Filon från Byblos (ca 50 - 140) grekisk historiker
 Filon från Byzantion (författare) (300/400-talet) skrev om världens sju underverk
 Charles Auguste Désiré Filon (1800-1875) fransk historiker
 Pierre Marie Augustin Filon (född 1841) fransk författare, son till ovanstående
 Filon Kmita, rysk kavallerikapten, se Tjernobyl#Tidig historia